Командный чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2017 года  проходил с 17 по 23 сентября в Вильнюсе, Литва одновременно с командным чемпионатом Европы среди женщин в форматах классическая, молниеносная (блиц) и быстрая (рапид) программа.

Состав команды — 3 спортсмена, ещё трое могли быть запасными. Соревнование проходило по круговой системе с контролем времени 1 час 20 минут + 1 минута на ход в классической программе, 15 минут + 5 секунд на ход в рапиде и 5 минут + 3 секунды на ход в блице.

Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек).

Главный судья — Витас Лабутис.

Основная программа 

 — Россия

 — Беларусь

 — Литва-1

Составы команд 
Россия — Александр Георгиев, Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев

Польша — Бартош Гроновский, Кароль Дудкевич, Томаш Бенек

Беларусь — Алексей Куница, Владислав Валюк, Сергей Носевич

Литва-2 — Валентин Голубаев, Вайдас Пуочяускас, Сигитас Смайдрис, Андрей Прусаков, Zanas Ernestas Aleksandravicius, Домантас Норкус

Литва-1 — Эдвард Бужинский, Алексей Домчев, Артур Тункевич, Анри Плаксий, Валерий Кудрявцев

Италия — Рикардо Агости, Давиде Маркеджани, Франческо Милителло

Латвия — Раймонд Випулис, Роберт Мисанс, Бенно Бутулис

Израиль — Яков Шаус, Евгений Гордон, Самюэль Томбак

Результаты по доскам 

 в скобках указано количество сыгранных партий
 + выигрыш, = ничья - проигрыш

Рапид 

 — Россия

 — Литва-1

 — Беларусь

Составы команд

Блиц 

 — Россия

 — Литва-1

 — Беларусь

Составы команд

Ссылки 
 На сайте EDC
 Таблица основной программы
 Составы команд
 Таблица блица 
 Таблица рапида 
 На сайте KNDB 
 Сайт турнира 
 Командный чемпионат Европы по международным шашкам на Едином шашечном сайте

Спорт в Литве в 2017 году
2017 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Шашки
Сентябрь 2017 года
Чемпионаты Европы в Литве
Международные соревнования по шашкам в Литве